Conchy peut faire référence à :

Toponyme 

 Conchy-les-Pots, commune française de l'Oise ;
 Conchy-sur-Canche, commune française du Pas-de-Calais?

Patronyme 

 Henri Conchy (1908 - 1993), footballeur français ;
  Max Conchy (1911 - 1998), footballeur français, frère d'Henry.

Autres
 , une bande dessinée américaine (1970-1977).